Župnija Šmarje je lahko:

 Župnija Šmarje - Sap, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Šmarje na Vipavskem, od 1. januarja 2018 kot Podružnica Šmarje na Vipavskem podrejena Župniji Planina, Škofija Koper
 Župnija Šmarje pri Jelšah, Škofija Celje
 Župnija Šmarje pri Kopru, Škofija Koper